Натуральне число 68
 68 рік до нашої ери
 68 рік нашої ери